Anthony Grey kan syfta på bland andra:

* Anthony Grey (född 1938), brittisk journalist
 Anthony Grey, 9:e earl av Kent (1557–1643), engelsk peer
 Anthony Grey, 11:e earl av Kent (1645–1702), engelsk peer
 Anthony Grey, 3:e baron Lucas (1695–1723), brittisk peer